St. George's kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 St. George's, parish,

Grenada 

 Saint George's (huvudstaden i Grenada),

Kanada 

 St. George's (ort), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar